Shinawatra ist der Familienname folgender Personen:

 Thaksin Shinawatra (* 1949), ehemaliger Premierminister Thailands
 Yingluck Shinawatra (* 1967), thailändische Politikerin, Schwester Thaksin Shinawatras

Shinawatra steht für:
 Shinawatra-Universität in Pathum Thani, Thailand